Bibb County Courthouse ist der Name folgender Gebäude in den Vereinigten Staaten:

 Bibb County Courthouse (Alabama), NRHP-ID 78000482
 Bibb County Courthouse (Georgia)